Vanstone ist der Familienname folgender Personen:
 Amanda Vanstone (* 1952), australische Politikerin
 Ray Vanstone (1933–2001), kanadischer Mathematiker